Лусака, главни град Замбије, у близини реке Кафуе, притоке Замбезија, надморске висине око 1.300 -{m}-, ст.650.000. Индустрија трактора, хемијска, текстилна, обуће, прехрамбена, цемента, дувана и др. Универзитет (основан 1965. године), високе школе, позориште.

Железничком пругом Тан-Зам дугом 1.860 km, повезана са Дар ес Саламом у Танзанији, на обали Индијског океана (у саобраћају од 12. јула 1976. године), аеродром.

У близини је хидроелектрана на реци Кафуе, јачине 900 -{MW}-. Град основан 1910. године. Од 1931. године до 1964. године, административни центар британског протектората Северна Родезија, а од 1964. године, главни град Замбије. Место је одржавања III конференције несврстаних земаља од 8. до 10. септембра 1970. године.

Географија

Клима

Историја

Становништво

Привреда

Саобраћај

Партнерски градови 
  Душанбе
  Ижевск
  Лос Анђелес

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 Zambia Tourism page on Lusaka

Градови у Замбији
Википројект географија/Насеља у Замбији